II. Theuderich nyugati gót király (426–466)
II. Theuderich frank király (587–613)